Gorrsiltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gorrsiltjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gorrsiltjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Gorrsiltjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 

Gorrsil är ett i Dalarna dialektalt namn för Elritsa

Referenser

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn